Othon ist ein männlicher Vorname und eine Variante des deutschen Vornamens Otto.

 Othon de Champvent († 1312), von 1309 bis zu seinem Tode Bischof von Lausanne
 Othon Friesz (1879–1949; eigentlich Henri-Achille-Émile-Othon Friesz), französischer Maler
 Othon Motta (1913–1985), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Campanha
 Otto de la Roche (auch Othon de la Roche; † 1234), Kreuzritter und der erste fränkische Herr von Theben und Athen
 Othon Mataragas (* 1979), griechischer Komponist und Pianist

Männlicher Vorname